Таитя́нская саланга́на или Полинезийская салангана, или Салангана полинезийская () — птица семейства стрижиных. Является эндемиком Островов Общества Французской Полинезии — Таити и Муреа.

Описание 
Небольшая птица длиной тела до 10 см. Оперение в основном тёмно-коричневое, лишь немного светлее на брюхе.

Экология и места обитания 
Предпочитает влажные скалистые либо покрытые влажными тропическими лесами возвышенности долин. Гнездится, как правило, в небольших углублениях в скалистых обрывах или в прибрежных клифах, а также в пещерах.

Популяция и охранный статус 
Ареал вида невелик, и численность его популяции не превышает 1000 особей. Несмотря на это, размер популяции остаётся достаточно стабильным, и вид оценивается Международным союзом охраны природы как  — вызывающий наименьшие опасения.

Примечания 

Животные, описанные в 1848 году
Aerodramus
Эндемики Островов Общества
Птицы Океании